Колонист:
 Колонист — поселенец из другой земли; переселенец, занимающийся земледелием (толковый словарь Даля). Значительную часть русских немцев составляли сельскохозяйственные поселенцы (немцы-колонисты), см. Поселения иностранцев в России
 Колонист — представитель метрополии в колонии в противовес аборигенам (преимущественно в античных колониях; в Новое время употребителен термин колонизатор).
 Колонист — содержащийся в (перевоспитательной) колонии (в советское время, например, в работах А. С. Макаренко).
 Колонисты (в фантастике, в проектах освоения планет) — земляне, основывающие колонии на других планетах.

См. также 
 Поселяне